Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2014 го́да () — 23-й сезон чемпионата Второй лиги Латвии по футболу. Проходил с 5 мая по 2 ноября 2014 года. Победителем Второй лиги стала рижская команда «Карамба», которая завоевала право представлять Латвию в розыгрыше Кубка регионов УЕФА 2015/16 года. Также команды «Карамба» и «Стайцелес Бебри», как финалисты Второй лиги, получили право в следующем сезоне участвовать в чемпионате Первой лиги Латвии.

Региональные турниры

Рига 
Время проведения: 14 мая — 12 сентября

Турнирная таблица

* Команда «Ринужи» принимала участие в чемпионате Риги вне конкуренции.

Результаты матчей

Восточная Латвия 
Время проведения: 17 мая — 28 сентября

Турнирная таблица

* После 7-го тура команда «Гулбене/Зеллис» отказалась от дальнейшего участия в турнире.
 Команды ДЮСШ Резекненского края, «Балви» и «Краслава» при равенстве очков в личных встречах (по 6) расположились в таком порядке по разнице мячей (соответственно, 8:5, 7:7 и 5:8).

Результаты матчей

1 Все свои домашние матчи команда «Калупе» проводила на стадионе в Вишкях.2 Матч между командами «Виесите» и ДЮСШ Резекненского края состоялся в Плявиняс, 29 мая 2014 года.3 За неявку на матч, команде «Кварцс» было засчитано техническое поражение.4 После отказа команды «Гулбене/Зеллис» от участия в турнире, во всех оставшихся матчах ей было засчитано техническое поражение.

Курземе 
Время проведения: 18 мая — 20 сентября

Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Все свои домашние матчи приекульская команда «Бандава» проводила на стадионе в Вайнёде.2 Все свои домашние матчи команда «Ница» проводила на стадионе в Руде (Отанькская волость Ницского края).

Видземе 
Время проведения: 5 мая — 29 сентября

Турнирная таблица

 «Упесциемс» опережает «Рига Юнайтед» по результатам личных встреч (5:2, 3:0 и 2:5).

Результаты матчей

1 Матч между командами «Албертс» и «Стайцелес Бебри» состоялся в Кекаве, 15 мая 2014 года.2 Матч между командами «Валка/Валмиера» и «Албертс» состоялся в Валмиере, 22 мая 2014 года.3 Матч между командами «Адажи» и «Валка/Валмиера» состоялся в Закюмуйже (Ропажский край), 27 июня 2014 года.4 В связи с участием в матче «Валка/Валмиера» — «Адажи» (2:1) дисквалифицированного игрока, который состоялся в Валмиере, 21 июля 2014 года, команде «Валка/Валмиера» было засчитано техническое поражение.5 Матч между командами «Адажи» и «Стайцелес Бебри» состоялся в Стайцеле, 10 августа 2014 года.6 В связи с участием в матче «Адажи» — «Упесциемс» дисквалифицированного игрока, 21 августа 2014 года, команде «Упесциемс» было засчитано техническое поражение.7 Матч между командами «Упесциемс» и «Валка/Валмиера» состоялся в Валмиере, 27 августа 2014 года.8 За неявку на матч, команде «Адажи» было засчитано техническое поражение.9 Матч между командами «Валка/Валмиера» и «Упесциемс» состоялся в Упесциемсе (Гаркалнский край), 10 сентября 2014 года.10 Матч между командами «Адажи» и «Рига Юнайтед» состоялся на стадионе школы № 49 в Риге, 11 сентября 2014 года.11 Матч между командами «Адажи» и «Албертс» состоялся на стадионе «Даугава» в Риге, 20 сентября 2014 года.12 Матч между командами «Адажи» и «Упесциемс» состоялся в Упесциемсе, 29 сентября 2014 года.

Земгале 
Время проведения: 13 июля — 23 сентября

В связи с тем, что розыгрыш чемпионата Земгале не завершился вовремя, ни одна из команд не квалифицировалась в следующий этап.

Турнирная таблица

* Олайнес ФК была исключена из турнира, так как не смогла вовремя согласовать даты проведения матчей.

Результаты матчей

Даугавпилс 
Время проведения: 8 июля — 2 сентября

Турнирная таблица

Ни одна из команд не изъявила желания принять участие в следующем этапе.

Результаты матчей

Пояснения 
Турнирная таблица
 Команды, помеченные курсивом, принимают участие в региональных турнирах чемпионата Второй лиги Латвии по футболу вне конкуренции, так как являются дублёрами или фарм-клубами других команд.

Результаты матчей

Квалификационный этап

Группа 1 
Турнирная таблица

Результаты матчей

|}
* В связи с участием в матче «Карамба» — «Калупе» (0:2) незаявленного игрока Дениса Радченко, команде «Калупе» было засчитано техническое поражение.

Группа 2 
Турнирная таблица

Результаты матчей

|}

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2014
 Первая лига Латвии по футболу 2014
 Кубок Латвии по футболу 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Результаты сезона на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2014
Футбол в Латвии в 2014 году